Криворожское коммерческое училище — первое среднее учебное заведение в местечке Кривой Рог.

История 
Основано в 1908 году. Инициаторами стали директор-распорядитель отделения Анонимного общества Криворожских железных руд Роговский Матвей Антонович, директор Донецкого рудника Павлов
Иван Иванович и Херсонская промышленная биржа.

В 1910 году училось 150 юношей и 59 девушек. В этом же году на содержание училища потрачено 21 803 рублей.

В 1915 году состоялся 1-й выпуск учащихся.

Как коммерческое училище просуществовало до 1922 года.

В 1923 году на базе училища организована социально-экономическая школа. В 1925 году реорганизована в торгово-промышленную школу, которая 1 сентября 1927 года перепрофилирована в кооперативно-промышленную, просуществовавшую до 1929 года.

Бывшее здание училища, построенное в стиле модерн, вначале было передано под школу № 1, а в 1971 году снесено.

Характеристика 
Общий срок обучения составлял 10 лет с учётом 2-летнего подготовительного класса.

В училище кроме общеобразовательных предметов преподавались бухгалтерия, счетоводство, коммерческая география, товароведение и другие предметы относившиеся к торговой деятельности.

До закрытия училища было выпущено около 830 специалистов по торговле и бухгалтерии.

Преподаватели 
Единственным директором был Морачевский Вячеслав Григорьевич — бывший преподаватель Екатеринославского коммерческого училища.

Преподаватели на 1910 год:

 отец Автоном Лебедев — законоучитель;
 Бородулин Николай Яковлевич — русский язык;
 Илюхина Надежда Васильевна — русский язык;
 Калашников Платон Ксенофонтовича — немецкий язык;
 Алексеева-Попова Мария Иосифовна — французский язык;
 Хомиченко Евгений Матвеевич — естествознание и география;
 Ермолов Прокоп Петрович — черчение и рисование;
 Кислов Андроник Минович — пение;
 раввин Мендель Локшин — иудейский закон;
 Голузин Лидия Ивановна — преподаватель подготовительного класса.

Добавившиеся преподаватели на 1915 год:

 Пащевский В. В.;
 Гонтаева М. И.;
 Шанявский И. Д.;
 Яржевский Л.;
 Миттенбург В. К.;
 Байер Г. (ксёндз);
 Гонтаев Н. А.;
 Миттенбург А. Ф.;
 Григорьев Н. Л.;
 Фербас Ф.;
 Попов М. М.;
 Ветров А. С.;
 Гоф В. В.

В первом выпуске были: А. Бердичевская, Я. Бромбер, А. Кухаренко, Д. Браславский, Г. Браславский, И. Шанявский, Г. Плашевский, Г. Унгер, Е. Василовская, А. Малицкая, М. Колин, И. Червоненкис, Х. Брук, П. Щегонь, Б. Марачевский, С. Василовская, С. Гейдельберг, И. Лукашенко.

Примечания

Источники 
 
 Комерційне училище // Мельник О. А.; Балабанов С. В. Историческая энциклопедия Криворожья. — Кривой Рог: Издательский дом, 2007. — Т. 1. — С. 343—344.
 Книга О. О. Криворізьке восьмикласне комерційне училище та його директор — В. Г. Морачевський / О. О. Книга. — Кривий Ріг: КП «Покровська друкарня» КМР, 2020. — 220 с.

Коммерческие училища Российской империи
Учебные заведения Кривого Рога
Учебные заведения, основанные в 1908 году
Учебные заведения, расформированные в 1922 году